PTPN23 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 636 амінокислот, а молекулярна маса — 178 974.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеїн-фосфатаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків, біогенез та деградація війок, поліморфізм. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, клітинних відростках, війках, цитоплазматичних везикулах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки